Днепрострой может означать:

 Днепрострой — строительная компания.
 Днепрострой — грузовое судно.

См. также 
 Донбасс-Днепрострой — строительная компания в Донецке.